Цзиньцзян () — река на юге Китая. Её исток лежит в уезде Чунъи городского округа Ганьчжоу провинции Цзянси. В уезде Жэньхуа провинции Гуандун она огибает гору Даньсяшань и впадает в реку Чжэньшуй справа.

Крупные населённые пункты на реке: Чанцзян, Жэньхуа.

У селения Энькоу принимает справа свой крупнейший приток.

Топографические карты 
 

Бассейн Бэйцзяна
Реки Гуандуна